Viaje al pasado puede referirse a:

Literatura 

 Viaje al pasado, novela del escritor austriaco Stefan Zweig (1929).
 Viaje al pasado, novela del escritor colombiano Fernando Soto Aparicio (1970).

Televisión 

 Viaje al pasado (1970), telenovela colombiana basada en la novela homónima de Fernando Soto Aparicio.